Annemarie Verstappen (née en 1965), nageuse néerlandaise.
 Jean Verstappen (né en 1923), homme politique belge.
 Jos Verstappen (né en 1972), pilote automobile néerlandais.
 Martin Verstappen (1773-1852), peintre paysagiste flamand.
 Max Verstappen (né en 1997), pilote automobile néerlandais, fils de Jos.
 Wim Verstappen (1937-2004 ), réalisateur, scénariste et producteur de cinéma et de télévision néerlandais.

Homonymie de patronyme